Wieland är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christoph Martin Wieland
 Heinrich Wieland
 Károly Wieland

Se även 

 Wiland
 Wielandt
 Wieland Wagner

Tyska efternamn